Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Sony Open Tennis 2014 nastoupilo devadesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo čtrnáct tenistů, dvanáct po výhrách ve dvou kvalifikačních kolech a dva jako šťastní poražení, když osmý nasazený Juan Martín del Potro odstoupil pro poranění zápěstí. Následně se odhlásil také Tommy Haas kvůli zraněnému rameni.

Obhájcem titulu byl skotský šestý hráč světa Andy Murray, který před turnajem ukončil dvouletou spolupráci s trenérem Ivanem Lendlem. ve čtvrtfinále jej vyřadil srbský tenista Novak Djoković.

Kei Nišikori zdolal ve čtvrtfinále dvojnásobného vítěze turnaje Rogera Federera a podruhé v kariéře se probojoval do semifinále události kategorie ATP World Tour Masters 1000, když první odehrál v říjnu 2011 na čínském Shanghai Rolex Masters.

Mužská dvouhra Miami Masters 2014 se stala prvním turnajem jakékoli kategorie otevřené éry tenisu, kdy nebyl odehrán ani jeden semifinálový zápas a oba finalisté postoupili bez boje. Tomáš Berdych odstoupil pro žaludeční potíže v den zápasu, které vedly ke zvracení. Kei Nišikori vzdal pro poranění třísla.

První dva hráči světa, Rafael Nadal a Novak Djoković, nastoupili do finále k rekordnímu 40. vzájemnému utkání na okruhu. Oba tenisté proti sobě svedli větší počet střetnutí, než jakákoli jiná dvojice v otevřené éře tenisu. Djoković vyhrál po dvousetovém průběhu. Španěla tak porazil ve třetím finálovém duelu za sebou, když naposledy podlehl v zářijovém boji o titul US Open 2013. Šesté vítězné finále bez přerušení znamenalo 43. kariérní titul ve dvouhry.

Nasazení hráčů 
Všech třicet dva nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Rafael Nadal (finále)
  Novak Djoković (vítěz)
  Stanislas Wawrinka (4. kolo)
  David Ferrer (4. kolo)
  Roger Federer (čtvrtfinále)
  Andy Murray (čtvrtfinále)
  Tomáš Berdych (semifinále, odstoupil)
  Juan Martín del Potro (odstoupil)
  Richard Gasquet (4. kolo)
  John Isner (4. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (4. kolo)
  Milos Raonic (čtvrtfinále)
  Tommy Haas (odstoupil)
  Fabio Fognini (4. kolo)
  Grigor Dimitrov (3. kolo)
  Tommy Robredo (4. kolo)
  Kevin Anderson (3. kolo)
  Nicolás Almagro (3. kolo)
  Jerzy Janowicz (2. kolo)
  Kei Nišikori (semifinále, odstoupil)
  Ernests Gulbis (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (čtvrtfinále)
  Gaël Monfils (2. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (2. kolo)
  Marin Čilić (2. kolo)
  Gilles Simon (2. kolo)
  Vasek Pospisil (2. kolo)
  Fernando Verdasco (2. kolo)
  Dmitrij Tursunov (2. kolo)
  Florian Mayer (3. kolo, odstoupil)
  Andreas Seppi (3. kolo)
  Feliciano López (3. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Rafael Nadal
|RD1-score1-1=4
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=6
|RD1-seed2=12
|RD1-team2= Milos Raonic
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=2
|RD1-score2-3=4

|RD1-seed3=22
|RD1-team3= Alexandr Dolgopolov
|RD1-score3-1=4
|RD1-score3-2=63
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=7
|RD1-team4= Tomáš Berdych
|RD1-score4-1=6
|RD1-score4-2=77
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5=5
|RD1-team5= Roger Federer
|RD1-score5-1=6
|RD1-score5-2=5
|RD1-score5-3=4
|RD1-seed6=20
|RD1-team6= Kei Nišikori
|RD1-score6-1=3
|RD1-score6-2=7
|RD1-score6-3=6

|RD1-seed7=6
|RD1-team7= Andy Murray
|RD1-score7-1=5
|RD1-score7-2=3
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Novak Djoković
|RD1-score8-1=7
|RD1-score8-2=6
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Rafael Nadal
|RD2-score1-1=<small>w/o
|RD2-score1-2=
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=7
|RD2-team2= Tomáš Berdych
|RD2-score2-1=
|RD2-score2-2=
|RD2-score2-3=

|RD2-seed3=20
|RD2-team3= Kei Nišikori
|RD2-score3-1=
|RD2-score3-2=
|RD2-score3-3=
|RD2-seed4=2
|RD2-team4= Novak Djoković|RD2-score4-1=<small>w/o
|RD2-score4-2=
|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=1
|RD3-team1= Rafael Nadal
|RD3-score1-1=3
|RD3-score1-2=3
|RD3-score1-3=
|RD3-seed2=2
|RD3-team2= Novak Djoković
|RD3-score2-1=6
|RD3-score2-2=6
|RD3-score2-3=
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 3. sekce 

 4. sekce 

 Kvalifikace 

 Nasazení hráčů 
  Andrej Golubjev (kvalifikován)
  Somdev Devvarman (1. kolo)
  Olexandr Nedovjesov (1. kolo, skreč)
  Thomaz Bellucci (1. kolo, skreč)
  Benjamin Becker (kvalifikační kolo, šťastný poražený)  Alex Bogomolov (kvalifikován)
  Dušan Lajović (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
  Tobias Kamke (kvalifikační kolo)
  David Goffin (kvalifikován)
  Víctor Estrella Burgos (kvalifikační kolo)
  Paolo Lorenzi (1. kolo)
  Dominic Thiem (kvalifikován)
  Jack Sock (kvalifikován)
  Jan-Lennard Struff ''(kvalifikační kolo)
  Lukáš Lacko (kvalifikován)
  Tim Smyczek (1. kolo)
  Denis Kudla (1. kolo)
  Michael Russell (1. kolo)
  Peter Gojowczyk (1. kolo)
  Julian Reister (1. kolo)
  Jesse Huta Galung (1. kolo)
  Jevgenij Donskoj (kvalifikační kolo)
  Aljaž Bedene (kvalifikován)
  Malek Džazírí (kvalifikován)

Kvalifikanti 
  Andrej Golubjev
  Thiemo de Bakker
  Jimmy Wang
  Paul-Henri Mathieu
  Malek Džazírí
  Alex Bogomolov
  Lukáš Lacko
  Aljaž Bedene
  David Goffin
  Jack Sock
  Steve Johnson
  Dominic Thiem

Šťastní poražení 
  Benjamin Becker
  Dušan Lajović

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Sony Open Tennis 2014